Amtsgericht Neumarkt ist bzw. war die Bezeichnung für:

 das Amtsgericht Neumarkt in der Oberpfalz, Gericht in Neumarkt in der Oberpfalz (Bayern)
 das Amtsgericht Neumarkt in Schlesien, ehemaliges Gericht in Neumarkt in Schlesien
 das Bezirksgericht Neumarkt am Wallersee (Salzburg) während der NS-Zeit 1938–1945
 das Bezirksgericht Neumarkt in Steiermark während der NS-Zeit 1938–1945
 das Amtsgericht Neumarkt-Sankt Veit (Bayern) bis zum Jahr 1934